Mistrzostwa Europy w koszykówce mężczyzn 1963 – XIII finały Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn, które odbywały się pierwszy raz w historii w Polsce, od 4 do 13 października we wrocławskiej hali Ludowej. Reprezentacja Polski zdobyła w tym turnieju srebrny medal.

Składy 
 ZSRR: Jānis Krūmiņš, Giennadij Wolnow, Jaak Lipso, Armienak Ałaczaczian, Guram Minaszwili, Tõnno Lepmets, Juris Kalnins, Aleksandr Trawin, Aleksandr Pietrow, Wiaczesław Chrynin, Wadim Gładun, Oļģerts Jurgensons (Trener: Aleksander Gomelski)
 Polska: Mieczysław Łopatka, Bohdan Likszo, Janusz Wichowski, Andrzej Pstrokoński, Leszek Arent, Zbigniew Dregier, Kazimierz Frelkiewicz, Wiesław Langiewicz, Andrzej Nartowski, Stanisław Olejniczak, Jerzy Piskun, Krzysztof Sitkowski (Trener: Witold Zagórski)
 Jugosławia: Radivoj Korać, Ivo Daneu, Trajko Rajković, Slobodan Gordić, Borut Bassin, Nemanja Đurić, Miodrag Nikolić, Miloš Bojović, Živko Kasun, Emil Logar, Zvonko Petricevic, Dragoslav Ražnatović (Trener: Aleksandar Nikolić)
 Węgry:Janos Greminger, Laszlo Gabanyi, Janos Simon, Janos Bencze, Miklos Bohaty, Gyorgy Polik, Gyorgy Vajdovics, Jozsef Prieszol, Arpad Glatz, Tibor Kangyal, Otto Temesvari, Pal Koczka (Trener: Tibor Zsiros)

Runda grupowa 
Zespoły zostały podzielone na dwie grupy

Grupa A

Grupa B

Runda finałowa

Drabinka

Miejsca 5-8

Miejsca 9-12

Miejsca 13-16

Miejsca 13-16

Miejsca 9-12

Małe półfinały

Półfinały

Mecz o miejsce 15

Mecz o miejsce 13

Mecz o miejsce 11

Mecz o miejsce 9

Mecz o miejsce 7

Mecz o miejsce 5

Mecz o miejsce 3

Finał

Klasyfikacja

Linki zewnętrzne 
 informacje na stronie FIBA Europe

1963
1963 w koszykówce
1963 w polskim sporcie
Międzynarodowe imprezy sportowe w Polsce
E
Koszykówka w Polsce